Elisabeth (voornaam), waarvan Elise een verkorte vorm is
 Elise (film), een film met Natalie Imbruglia, die in 2009 uitkomt
 Für Elise, een muziekstuk van Ludwig van Beethoven uit 1808
 Lotus Elise, een sportwagen

Personen 
 Elise van Calcar (1822-1904), Nederlands schrijfster, pedagoge en feministe.
 Elise zu Hohenlohe-Langenburg (1864-1929), huwde in 1884 met Hendrik XXVII van Reuss
 Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941), die haar vermogen naliet aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds
 Elise Hubertine Pieters (1897-1976), medeoprichtster van de Vrouwenbond NVV
 Elise van der Horst (1982), bekend als EliZe, Nederlands zangeres
 Elise Crombez (1982), Belgisch model
 Elise Tamaëla (1984), Nederlands tennisspeelster
 Elise van Hage (1989), Nederlands wielrenster, in 2007 Nederlands kampioene op de weg bij de junioren
 Elise Ringen (1989), Noors biatlete
 Elise Bouwens (1989), Nederlands zwemster

Noten